

Personnalités 
 Henri Rochereau (1883-1958), député de la Vendée ;
 Henri Rochereau (1908-1999), sénateur de la Vendée, ministre de l'agriculture ;
 Pierre Rochereau (1910-1992), conservateur du musée de Dinan et artiste-peintre ;
 Pierre Philippe Denfert-Rochereau (1823–1878), militaire français qui s'est illustré à Belfort durant la guerre franco-prussienne de 1870 ;
 Tabu Ley Rochereau (1940-2013), musicien et homme politique congolais ;
 Victor Rochereau (1881-1962), industriel et homme politique français.

Localités 
Le Rochereau, commune française située dans le département de la Vienne.

Voir aussi 
Denfert-Rochereau, station de métro parisienne (lignes 4 et 6).

Homonymie
Homonymie de patronyme

ceb:Rochereau